Соревнования по волейболу среди женщин на Играх XXX Олимпиады в Лондоне проходили с 28 июля по 11 августа 2012 года. Олимпийским чемпионом во второй раз подряд стала сборная Бразилии, обыгравшая в финальном матче, как и на Играх в Пекине-2008, команду США. Бронзовые медали завоевали волейболистки Японии. 38 матчей турнира в выставочном центре «Эрлс Корт» посетили 458 400 зрителей. Самым ценным игроком признана нападающая сборной Южной Кореи Ким Ён Кун.

Квалификация

Соревнование

Составы

Групповой этап 

Команды распределены на группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге FIVB (сборная Великобритании как хозяин турнира получила первый номер «посева»).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Рекорды турнира 
Самый длительный матч — 2 часа 21 минута
  —  — 2:3 (26:24, 22:25, 25:19, 22:25, 19:21), 1/4 финала

Самый скоротечный матч — 57 минут
  —  — 0:3 (15:25, 14:25, 7:25), групповой этап

Скорость подачи — 97 км/ч
 Неслихан Дарнель (Турция) в матчах группового этапа  —  и  — 

Результативность
 Командная

 Индивидуальная

Лучшие по статистическим показателям 

Очки

Атака

Блок

Подача

Защита

Приём

Связующие

Либеро

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте Игр
 Международная федерация волейбола
 

Волейбол на летних Олимпийских играх 2012